Franz Stockbauer ist der Name folgender Personen:

* Franz Stockbauer (Unternehmer) (1853–1938), deutscher Brauereiunternehmer
 Franz Stockbauer (Fußballspieler) (* 1938), deutsch-ungarischer Fußballspieler 
 Franz Stockbauer (Politiker), österreichischer Politiker (SPÖ), Steiermärkischer Landtagsabgeordneter